Cà Ragni è una curazia  del castello di Serravalle, nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Serravalle (San Marino)
 Cinque Vie (San Marino)
 Dogana (San Marino)
 Falciano
 Lesignano
 Ponte Mellini
 Rovereta
 Valgiurata

Curazie dei castelli di San Marino
Serravalle (San Marino)